«Анна Каренина» — балет Б. Я. Эйфмана на музыку Чайковского
 «Анна Каренина» — балеты на музыку Р. К. Щедрина